En Pologne, Lisia Góra peut désigner :

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Lisia Góra, gmina,
 Lisia Góra, village, chef-lieu de cette gmina.

dans la voïvodie de Poméranie
 Lisia Góra, village du powiat de Kartuzy,
 Lisia Góra, village du powiat de Słupsk.

dans d'autres voïvodies
 Lisia Góra, village de la voïvodie de Lubusz,
 Lisia Góra, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.